Дискография американского рэпера Big L состоит из двух студийных альбомов, трёх посмертных альбомов, трёх сборников, одного концертного альбома, четырёх музыкальных видеоклипов и семи синглов. Его первый альбом Lifestylez ov da Poor & Dangerous был выпущен в 1995 году. В США он достиг 149 места в чарте Billboard 200 и 22 места в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.

Альбомы

Студийные альбомы

Посмертные студийные альбомы

Компиляции

Концертные альбомы

Синглы

Промосинглы

Гостевые участия

Музыкальные видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Big L
Big L
Big L